

Lokalizacje

Austria 
 Buchbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Buchbach – dzielnica Gräfenthalu
 Buchbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Buchbach – rzeka, dopływ Lauter